Notes :

 Tous les hiéroglyphes présents sont ceux pris en charge par WikiHiero, voir la liste complète.

 Certains dessins des hiéroglyphes n'existent pas encore dans les polices Unicode, voir. Dès que possible, chaque information glyphe de ... sera remplacée par un dessin de hiéroglyphe correspondant.
 Si certaines lignes des tableaux ci-dessous n'ont pas les dix cases des dix colonnes, c'est que certains hiéroglyphes sont plus larges que la moyenne.

 Pour aller directement à la section désirée, utiliser le sommaire affiché dans la colonne de gauche.

A. L'Homme et ses occupations 

! scope=col  width="2%"  | Code

! scope=col  width="2%"  | Hiero

! scope=col  width="10%" | IdéogrammePhonogramme

! scope=col  width="23%" | Nom

! scope=col  width="63%" | Utilisation

|-
|  A1
|  A1
|  s
|  Homme assis
| Idéogramme du terme s<z « homme, quelqu'un, personne, aucun, nul, homme du commun »
Déterminatif (commun) du champ lexical de l'homme et de ses occupations ainsi que des prénoms masculins
Idéogramme du pronoms suff j « je, me, moi, mon »
Déterminatif du pronoms dépendant wj « je, me (moi) »
et du pronom indépendant ink « je; moi, à moi »
|-
|  A2
|  A2
|  
|  Homme assis main à la bouche
|  Déterminatif (fréquent) des verbes d'action lié au divers usages de la bouche (manger, parler…) et, par extension, les actions intellectuels (penser, entendre…)
|-
|  A3
|  A3
|  
|  Homme assis pied gauche sur sa pointe
|  Déterminatif des termes lié à l'action de s'asseoir et aux rangs sociaux élevés
|-
|  A4
|  A4
|  
|  Homme assis en adoration
|  Déterminatif du champ lexical de l'adoration et, par découlement, du secret et de l'humilité
|-
|  A5
|  A5
|  
|  Homme caché derrière un mur
|  Déterminatif du champ lexical de la dissimulation, de ce que l'on ne voit pas
|-
|  A6
|  A6
|  wˁb
|  Homme assis portant sur sa tête un vase se déversant
|  Idéogramme du terme wˁb « se purifier, se baigner, nettoyer, purifier, purification, pureté »
|-
|  A7
|  A7
|  bȝgj
|  Homme assis jambe droite allongée
|  Déterminatif du champ lexical de la paresse, de la fatigue et de la faiblesse
Idéogramme du terme bȝgj « être las, languir, être nonchalant, négligent, nonchalance, négligence »
|-
|  A8
|  A8
|  hnw
|  Homme assis pied gauche sur sa pointe acclamant
|   Déterminatif du terme hnw « louanges, glorifications, accomplissement du rituel hnw »
Raccourci phonétique dans le terme hnw « associés, proches, famille »,
|-
|  A9
|  A9
|  fȝj / kȝ.t
|  Homme assis portant un panier sur sa tête
|  Idéogramme du terme fȝj « livrer, fournir (taxes, tribut) »
Idéogramme ou déterminatif du terme kȝ.t « travail, tâche, activité, construction, œuvre, métier manuel »
Déterminatif du champ lexical de l'acte de porter, charger, stocker
|-
|  A10
|  A10
|  
|  Homme assis tenant un aviron
|  Déterminatif du terme sḳdw (var de sḳdy) « naviguer, voyager; faire aller à la rame, convoyer, naviguer sur »

|-
|  A11
|  A11
|  ḫnms
|  Homme assis tenant un sceptre et une crosse
|  Idéogramme ou déterminatif du terme ḫnms « ami »
|-
|  A12
|  A12
|  mšˁ
|  Archer assis
|  Idéogramme du terme mšˁ « expédition, faire une expédition »
Idéogramme ou déterminatif (rare) du terme mšˁ « soldats, armée, infanterie, équipe, armé » 
Déterminatif du champ lexical du soldat, armée, adversaire

|-
|  A12D
|  A12D
|  ?
|  ?
|  Hors liste originale
|-
|  A13
|  A13
|  
|  Prisonnier
|  Déterminatif du champ lexical de l'adversaire et par découlement, de l'étranger
|-
|  A14
|  A14
|  mwt / mt
|  Homme à terre tête saignante
|  Idéogramme ou déterminatif du terme mwt / mt « mort » 
Déterminatif du champ lexical de l'ennemi, de l'étranger et de la mort
|-
|  A14A
|  A14A
|  mwt / mt
|  Homme assis une hache plantée dans la tête
|  Idéogramme ou déterminatif du terme mwt / mt « mort » 
Déterminatif du champ lexical de l'ennemi, de l'étranger et de la mort 
Déterminatif du terme jmnw « revenant »

|-
|  A15
|  A15
|  ḫr / ḫrw / sḫrt
|  Homme tombant
|  Idéogramme ou déterminatif ḫr « tomber », ḫrw « ennemi tombé (vaincu)» et sḫrt « abattre » 
Déterminatif du champ lexical du renversement
|-
|  A16
|  A16
|  
|  Homme penché
| Déterminatif du champ lexical de la prosternation 
Déterminatif du terme sdḫ « cacher »

|-
|  A17
|  A17
|  ẖrd
|  Enfant assis doigt à la bouche
|  Déterminatif du champ lexical de la jeunesse, de l'enfance  
Abréviation du terme ẖrd « enfant, être un enfant, rajeunir, renaître, se renouveler, redevenir jeune »
 
|-
|  A17A
|  A17A
|  
|  Enfant assis
|  Déterminatif du terme hiératique ḥmsj « être assis, s'asseoir, demeurer, résider, occuper, installer » et du terme msw « enfants »

|-
|  A18
|  A18
|  
|  Pharaon enfant
|  Déterminatif de quelques mots qualifiant un enfant particulier
|-
|  A19
|  A19
|  jk / jȝw / smsw / wr
|  Homme debout s'appuyant sur une canne
|  Déterminatif du champ lexical de la vieillesse et des termes liés à l'action de s'appuyer 
Phonogramme bilitère de valeur jk 
Idéogramme ou déterminatif (rare) jȝw « vieil homme », smsw « aîné, le plus ancien », rhn « s'appuyer, reposer sur, avoir confiance en » et wr « le grand, le personnage important, le magnat, chef, guide, dirigeant, chef » ou il prend la signification sémantique « grand »
Déterminatif dans le terme hiératique de moyen égyptien ḥwj « battre, frapper, sanctionner,repousser, chasser, enfoncer, battre, frapper, faire la récolte, battre, jeter quelqu'un, marcher »
|-
|  A20
|  A20
|  smsw
|  Homme debout s'appuyant sur une canne fourchue
|   Idéogramme ou déterminatif (rare) du terme smsw « aîné, le plus ancien; l'aîné » 
Déterminatif du champ lexical de la vieillesse et des termes liés à l'action de s'appuyer
|-
|  A21
|  A21
|  sr
|  Homme debout tenant une canne et un tissu
|  Idéogramme ou déterminatif du terme sr « notable, magistrat, haut fonctionnaire » 
Déterminatif des termes qui désignent les hauts fonctionnaires, les courtisans et l'action de s'appuyer
|-
|  A21A
|  A21A
|  
|  Homme debout tenant une canne
|  Hors liste originale
Déterminatif des termes qui désignent les hauts fonctionnaires, les courtisans et l'action de s'appuyer
|-
|  A22
|  A22
|  
|  Statue d'un homme debout tenant une canne et un sceptre
|   Déterminatif ẖnty « statue » et twt « statue; image, effigie; portrait »
|-
|  A23
|  A23
|  
|  Roi debout tenant une canne et une masse
|   Déterminatif des termes jty « souverain, monarque » et jty.t « reine (régnante), souveraine »
|-
|  A24
|  A24
|  nḫt
|  Homme debout frappant avec un bâton
|   Déterminatif des termes liés à l'activités physique et à la force musculaire
Abréviation du terme nḫt « fort, puissant; rigide, raide, dur; victorieux »
|-
|  A25
|  A25
|  ḥwj
|  Homme debout frappant de la main droite avec un bâton
|  Idéogramme (rare) ou déterminatif du terme ḥwj « battre, frapper, sanctionner,repousser, chasser, enfoncer, battre, frapper, faire la récolte, battre, jeter quelqu'un, marcher »
Déterminatif des termes liés à l'activités physique et à la force musculaire 
|-
|  A25A
|  A25A
|  ?
|  ?
|  Hors liste originale
|-
|  A26
|  A26
|  ˁš
|  Homme debout conversant
|  Déterminatif des termes liés à l'action d'appeler, d'invoquer et dans l'interjection vocative j « Ô! »
Abréviation du verbe ˁš « appeler, convoquer, interpeller », dans sḏm-ˁš « celui qui entend l'appel » (serviteur)
|-
|  A27
|  A27
|  jn
|  Homme courant
|   Phonogramme bilitère (rare) dans la préposition jn « par »      Déterminatif de termes liés à l'action de se déplacer à pieds et du verbe nhm « crier, hurler »
|-
|  A28
|  A28
|  
|  Homme debout les bras en l'air
|   Déterminatif du champ lexical de la hauteur / élévation, de la joie, du triomphe, de la tristesse profonde et pour des raison inconnue du terme jȝs « chauve »
Probable inspiration par l'alphabet protosinaïtique pour le caractère d'où dérive la lettre E de l'alphabet latin
|-
|  A29
|  A29
|  
|  Homme la tête en bas
|   Déterminatif des termes décrivant la position ou action du renversement
|-
|  A30
|  A30
|  
|  Homme debout mains levées devant lui
|  Déterminatif (rare) des termes liés à l'action de prier, de supplier et de craindre / respecter
|-
|  A31
|  A31
|  
|  Homme debout bras tendus dans son dos
|   Déterminatif du terme ˁnw « détourné (visage) »
|-
|  A32
|  A32
|  
|  Homme dansant
|   Déterminatif des termes liés à l'action de danser et au champ lexical de la danse ainsi que, par découlement, de la joie
|-
|  A33
|  A33
|  mnjw
|  Homme debout portant un balluchon
|  Idéogramme ou déterminatif du terme mnjw « berger, pâtre »
Déterminatif du champ lexical du déplacement et par découlement de l'étranger
|-
|  A34
|  A34
|  ḫwsj
|  Homme debout pilant au mortier
|  Idéogramme ou déterminatif du terme ḫwsj « piler; concasser, battre à plat, mouler, bâtir; construire, remuer »
|-
|  A35
|  A35
|  ḳd
|  Homme debout construisant un mur
|  Idéogramme du terme ḳd « bâtisseur, maçon »
Idéogramme ou déterminatif du terme ḳd « construire, façonner (les hommes), reconstituer (Osiris, les morts, œil blessé d'Horus) »
Déterminatif des termes qui leurs sont synonyme
|-
|  A36
|  A36
|  ˁfty
|  Homme debout filtrant de la bière
|  Idéogramme ou déterminatif du terme ˁfty « brasseur »
|-
|  A37
|  A37
|  ˁfty
|  Homme debout dans une jarre
|  Idéogramme ou déterminatif du terme ˁfty « brasseur »
|-
|  A38
|  A38
|  Ḳjs
|  Homme debout tenant deux panthères emblématiques par le cou
|  Idéogramme ou déterminatif du terme Ḳjs « Cusae »
|-
|  A39
|  A39
|  Ḳjs
|  Homme debout tenant deux girafes par le cou
|   Idéogramme du terme Ḳjs « Cusae »
|-
|  A40
|  A40
|  j
|  Dieu assis
| Déterminatif (fréquent) des noms de dieux
Pour un dieu à partir de la XVIIIe dynastie et pour un roi sous la XIIe :
Idéogramme du pronoms suffixe j « je, me, moi, mon » ;
Déterminatif du pronoms dépendant wj « je, me (moi) » ;
Déterminatif du pronom indépendant ink « je; moi, à moi » 

|-
|  A41
|  A41
|  j / nsw
|  Pharaon assis
|  Idéogramme (rare) ou déterminatif du terme nsw<nj-swt « roi de Haute-Egypte, roi »
Pour un roi :
Idéogramme du pronoms suffixe j « je, me, moi, mon » ;
Déterminatif du pronoms dépendant wj « je, me (moi) » ;
Déterminatif du pronom indépendant ink « je; moi, à moi »
Sous la XVIIIe dynastie :
Déterminatif des termes désignant un roi
|-
|  A42
|  A42
|  j / nsw
|  Pharaon assis tenant un flagellum
|  Idéogramme (rare) ou déterminatif du terme nsw<nj-swt « roi de Haute-Egypte, roi »
Déterminatif des termes désignant un roi ou un prince
Pour un roi :
Idéogramme du pronoms suffixe j « je, me, moi, mon » ;
Déterminatif du pronoms dépendant wj « je, me (moi) » ;
Déterminatif du pronom indépendant ink « je; moi, à moi »
|-
|  A43
|  A43
|  nsw<nj-swt
|  Pharaon assis portant la couronne hedjet
|  Idéogramme ou déterminatif du terme nsw<nj-swt « roi de Haute-Egypte, roi »
Déterminatif du terme Wsjr « Osiris »
|-
|  A44
|  A44
|  nsw<nj-swt
|  Pharaon assis portant la couronne hedjet et le flagellum
|  Idéogramme ou déterminatif du terme nsw<nj-swt « roi de Haute-Egypte, roi »
Déterminatif des termes désignant Pharaon
|-
|  A45
|  A45
|  bjty
|  Pharaon assis portant la couronne decheret
|  Idéogramme ou déterminatif du terme bjty « roi de Basse-Egypte »
Déterminatif de termes désignant un monarque
|-
|  A46
|  A46
|  bjty
|  Pharaon assis portant la couronne decheret et le flagellum
|  Idéogramme ou déterminatif du terme bjty « roi de Basse-Egypte »
Déterminatif de termes désignant un monarque
|-
|  A47
|  A47
|  mnjw / sȝw
|  Berger assis
| Idéogramme du terme mnjw « berger, pâtre »
Idéogramme ou déterminatif (rare) du terme sȝw « gardien, surveillant »
Phonogramme bilitère de valeur sȝ
Après la première période intermédiaire :
Déterminatif du terme jry « relatif à »
|-
|  A48
|  A48
|  jry / sȝw
|  Homme assis tenant un couteau
|  Idéogramme ou déterminatif (rare) du terme jry « Se rapportant à, en ; à cela, de cela, son, sa, ses, leur(s), qui est en rapport avec, préposé à, responsable de, correspondant à, approprié »
Idéogramme du terme sȝw « gardien » dans le terme sȝw ȝˁ « Gardien de la porte »
|-
|  A49
|  A49
|  
|  Homme assis tenant un bâton
|  Déterminatif de termes désignant un peuple étranger
|-
|  A50
|  A50
|  j / šps
|  Homme assis dans un fauteuil
|  Idéogramme du terme šps « noble, riche »
Déterminatif (fréquent) des termes désignant une personne honorable 
Dans les tombes nobles du Moyen Empire :
Idéogramme du pronoms suffixe j « je, me, moi, mon » ;
Déterminatif du pronoms dépendant wj « je, me (moi) » ;
Déterminatif du pronom indépendant ink « je; moi, à moi »
|-
|  A51
|  A51
|  špsj
|  Homme assis dans un fauteuil tenant le flagellum
|  Idéogramme du terme špsj « être noble »
Après le Moyen Empire :
Déterminatif (fréquent) des termes (surtout sous forme de prénom) désignant une personne honorable 
|-
|  A52
|  A52
|  
|  Homme agenouillé tenant le flagellum
|  Déterminatif du terme špsj « être noble »
Déterminatif (commun) des termes (surtout sous forme de prénoms) désignant une personne vénérable dans un contexte funéraire
|-
|  A53
|  A53
|  twt
|  Momie debout
|  Déterminatif (rare) des termes désignant une momie, des termes désignant une statue et des substantifs se rapportant à la notion de transformation et de l'aspect / forme/ hypostase
Abréviation (rare) du terme twt « statue, image; effigie, portrait »
|-
|  A54
|  A54
|  
|  Momie couchée
|  Déterminatif du champ lexical de la mort
|-
|  A55
|  A55
|  
|  Momie couchée sur un lit
|  Déterminatif des termes relatif à l'action de gésir et au champ lexical de la mort
|-
|  A56
|  A56
|  
|  Homme assis tenant un bâton
|  Hors liste originale
Déterminatif du terme wȝtw « conspirateurs »
|-
|  A59
|  A59
|  
|  Homme debout menaçant avec un bâton
|  Déterminatif du terme sḥr « chasser, repousser (les ennemis) »
Déterminatif du terme rḥwy « (les deux) adversaires »
|-
|  A113
|  A113
|  smsw-hȝyt
|  Homme debout s'appuyant sur une canne fourchue et ciel
|  Hors liste originale
Abréviation (rare) du titre smsw-hȝyt « Doyen du portique »
|-
|  A316
|  A316
|  ?
|  ?
|  Hors liste originale
|-
|  A335
|  A335
|  ?
|  ?
|  Hors liste originale
|-
|  A347
|  A347
|  ?
|  ?
|  Hors liste originale
|}

B. La Femme et ses occupations 

! scope=col  width="2%"  | Code

! scope=col  width="2%"  | Hiero

! scope=col  width="10%" | IdéogrammePhonogramme

! scope=col  width="23%" | Nom

! scope=col  width="63%" | Utilisation

|-
|  B1
|  B1
|  j
|  Femme assise
| Déterminatif (commun) du genre féminin, du champ lexical de la femme et de ses occupations ainsi que des prénoms féminin
Après la XIXe dynastie :
Idéogramme du terme j « je, me, moi, mon, ma, mes » quand il s'agit du genre féminin 
|-
|  B2
|  B2
|  
|  Femme enceinte
| Déterminatif déterminatif des termes jwr « concevoir (un enfant), devenir enceinte » et bkȝ « être enceinte »
|-
|  B3
|  B3
|   msj
|  Femme accouchant
|  Idéogramme ou déterminatif du terme msj « accoucher, donner naissance, mettre au monde; mettre bas (gazelle); pondre (oiseau); naître (de); créer (de dieu); produire (cultures); faire, fabriquer, façonner »
Déterminatif des mots apparentés
|-
|  B4
|  B4
|   msj
|  Femme accouchant et trois peaux de renard
| Idéogramme ou déterminatif du terme msj « accoucher, donner naissance, mettre au monde; mettre bas (gazelle); pondre (oiseau); naître (de); créer (de dieu); produire (cultures); faire, fabriquer, façonner »
Déterminatif des mots apparentés
|-
|  B5
|  B5
|  
|  Femme agenouillée allaitant
|  Déterminatif du champ lexical de la nourrice
|-
|  B6
|  B6
|  
|  Femme assise tenant un enfant
|  Déterminatif du terme rnn « élever, nourrir (un enfant) »
|-
|  B7
|  B7
|  
|  Reine assise tenant une fleur
|  Déterminatif des noms de reine
|-
|  B8
|  B8
|  
|  Femme agenouillée portant une fleur sur les genoux
| Hors liste originale
Déterminatif du champ lexical de la femme
A l'époque tardive :
Remplace l'hiéroglyphe B1
|-
|  B9
|  B9
|  ?
|  ?
| Hors liste originale
|-
|  B10
|  B10
|  ?
|  ?
| Hors liste originale
|-
|  B11
|  B11
|  ?
|  ?
| Hors liste originale
|-
|  B12
|  B12
|  ?
|  ?
| Hors liste originale
|-
|  B23B
|  B23B
|  ?
|  ?
|  Hors liste originale
|}

C. Divinités anthropomorphes 

! scope=col  width="2%"  | Code

! scope=col  width="2%"  | Hiero

! scope=col  width="10%" | IdéogrammePhonogramme

! scope=col  width="23%" | Nom

! scope=col  width="63%" | Utilisation

|-
|  C1
|  C1
|  Rˁ
|  Rê-Atoum assis
| Idéogramme ou déterminatif du terme Rˁ « Rê »
|-
|  C2
|  C2
|  Rˁ
|  Rê-Horakhty assis
| Idéogramme ou déterminatif du terme Rˁ « Rê »
|-
|  C3
|  C3
|   Ḏḥwty
|  Thot assis
|  Idéogramme ou déterminatif du terme Ḏḥwty « Thot »
Déterminatif de son épithète fnḏy « celui au nez (comprendre « au long rostre ») »
|-
|  C4
|  C4
|   Ḫnmw
|  Khnoum assis
| Idéogramme ou déterminatif du terme Ḫnmw « Khnoum »
|-
|  C5
|  C5
|  Ḫnmw
|  Khnoum assis tenant la croix ânkh
|  Idéogramme ou déterminatif du terme Ḫnmw « Khnoum »
|-
|  C6
|  C6
|  Jnpw / Wp-wȝwt
|  Anubis Oupouaout assis
|  Idéogramme ou déterminatif du terme Jnpw « Anubis »
Déterminatif du terme Wp-wȝwt « Oupouaout »
|-
|  C7
|  C7
|  Stẖ
|  Seth assis
|  Idéogramme  du terme Stẖ « Seth »
Déterminatif des noms de Seth et du champ lexical de la souffrance
|-
|  C8
|  C8
|  Mnw
|  Min debout
| Idéogramme ou déterminatif du terme Mnw « Min »
|-
|  C9
|  C9
|  Ḥw.t-ḥr
|  Hathor assise
| Idéogramme ou déterminatif du terme Ḥw.t-ḥr « Hathor, Athyr »
|-
|  C10
|  C10
|  Mȝˁ.t
|  Maât assise
| Idéogramme (rare) ou déterminatif du terme Mȝˁ.t « Maât, rectitude, droiture, justice, justesse, gestion ordonnée, ordre des choses »
|-
|  C11
|  C11
|  Ḥḥ
|  Heh assis
| Idéogramme du terme Ḥḥ « Heh, million, un grand nombre »
|-
|  C12
|  C12
|  Jmn
|  Amon assis
|  Idéogramme ou déterminatif (?) du terme Jmn « Amon » 
|-
|  C17
|  C17
|  Mnṯw
|  Montou assis
|  Idéogramme ou déterminatif (?) du terme Mnṯw « Montou » 
|-
|  C18
|  C18
|  Tȝ-ṯnn
|  Taténen agenouillé
| Idéogramme (?) ou déterminatif du terme Tȝ-ṯnn « Taténen » 
|-
|  C19
|  C19
|  Ptḥ
|  Ptah debout
|  Idéogramme ou déterminatif (?) du terme Ptḥ « Ptah » 
|-
|  C20
|  C20
|  Ptḥ
|  Ptah debout dans un Naos
|  Idéogramme ou déterminatif (?) du terme Ptḥ « Ptah » 

|}

D. Parties du corps humain

E. Mammifères

F. Parties de mammifères

G. Oiseaux

H. Parties d'oiseaux

I. Reptiles, amphibiens, etc.

K. Poissons et parties de poissons

L. Invertébrés et petits animaux

M. Arbres et plantes

N. Ciel, terre, eau

O. Bâtiments, parties de bâtiments etc.

P. Bateaux et parties de bateaux

Q. Mobilier domestique et funéraire

R. Mobilier cultuel et emblèmes sacrés

S. Couronnes, vêtements, sceptres, etc.

T. Guerre, chasse et boucherie

U. Agricultures, artisanat et métiers

V. Cordes, fibres, corbeilles, sacs etc.

W. Vases en pierre et poterie

X. Pains et gâteaux

Y. Écriture, jeux, musique

Z. Traits, signes dérivés du hiératique, figures géométriques

Aa. Non classés

Bibliographie

Voir aussi 
 Liste avec correspondance des caractères Unicode
 Caractère unilitère en hiéroglyphe égyptien
 Caractère bilitère en hiéroglyphe égyptien
 Caractère trilitère en hiéroglyphe égyptien

Index égyptologique